Nederland was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de tiende deelname voor het land aan een wereldkampioenschap. Nederland werd in de halve finale uitgeschakeld door Argentinië in een strafschoppenreeks. In de finale om de derde plaats versloeg Oranje gastland Brazilië met 0-3. Na afloop van het toernooi kreeg Arjen Robben de Bronzen Bal.

Kwalificatie Wereldkampioenschap 2014 (UEFA)

Groep D 
Oranje begon de kwalificatie met Louis van Gaal, waarvoor het zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal zou worden, als opvolger van Bert van Marwijk die na het teleurstellende EK in Polen en Oekraïne ontslag had genomen. Danny Blind en Patrick Kluivert waren aangesteld als zijn assistenten.
Nederland begon op 7 september 2012 in groep D aan de kwalificatie voor het wereldkampioenschap. Nederland begon met een thuiswedstrijd tegen Turkije
die met 2-0 werd gewonnen door doelpunten van Robin van Persie en Luciano Narsingh. Vier dagen later volgde een uitwedstrijd bij Hongarije waarin Nederland al in de 2e minuut op voorsprong kwam door een doelpunt van Jeremain Lens. Nadat Hongarije vier minuten later op gelijke hoogte was gekomen door een benutte
strafschop van Balázs Dzsudzsák wist Nederland de wedstrijd uiteindelijk met 4-1 te winnen. De daaropvolgende wedstrijden tegen Andorra, Roemenië en Estland werden met overtuigende cijfers winnend afgesloten waardoor Nederland na vijf wedstrijden nog ongeslagen was. Pas in de zevende wedstrijd uit bij Estland, nadat Roemenië thuis met 4-0 was verslagen, werd er punt verlies geleden. Robin van Persie zorgde er met een treffer in de 94e minuut voor dat de wedstrijd ternauwernood eindigde in een 2-2 gelijkspel.
Oranje kon zich op 10 september 2013 uit bij Andorra kwalificeren voor het WK in Brazilië. Andorra werd door twee treffers van Robin van Persie verslagen waardoor Oranje zich als eerste Europese land wist te kwalificeren voor het WK. De daaropvolgende wedstrijd, thuis tegen Hongarije, werd met 8-1 gewonnen. Van Persie scoorde in deze wedstrijd drie goals en zette daarmee zijn totaal op 41 waarmee hij Patrick Kluivert (40 doelpunten) voorbij ging als topscorer aller tijden in Oranje. De laatste wedstrijd in de groep, uit bij Turkije, werd eveneens winnend afgesloten waardoor Oranje op 9 overwinningen eindigde.

Kwalificatiewedstrijden

Wereldkampioenschap 2014 voorbereiding 
Op 7 mei begon de voorbereiding met een groep van 20 spelers die uitkwamen in de eredivisie. Op 13 mei werd vervolgens de voorlopige selectie voor Oranje bekendgemaakt.

Wedstrijden

Wereldkampioenschap voetbal 2014 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Nederland behoorde bij de loting niet tot de pot met reekshoofden, maar tot pot 4 met de overige Europese landen die ook geen reekshoofden waren. Nederland werd ondergebracht in groep B en kreeg daardoor Salvador, Porto Alegre en São Paulo als speelsteden voor de groepsfase. Ook Spanje, Chili en Australië kwamen in Groep B terecht.

Selectie 
Op 31 mei 2014 maakte Van Gaal zijn definitieve WK-selectie bekend. Van de 30 spelers, kwamen 23 in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. De 7 afvallers waren: Jeroen Zoet (keeper), Karim Rekik (verdediger), Patrick van Aanholt (verdediger), Tonny Trindade de Vilhena (middenvelder), Rafael van der Vaart (middenvelder) die geblesseerd afviel tijdens een trainingskamp in Portugal, Jean-Paul Boëtius (aanvaller) en Quincy Promes (aanvaller).

Poule B 

Wedstrijden Nederlands elftal

Man van de wedstrijd:
 Robin van Persie

Man van de wedstrijd:
 Arjen Robben

Man van de wedstrijd:
 Arjen Robben

1/8 finale 

In zowel de eerste (na 31 minuten) als tweede helft (na 76 minuten) werd er een drinkpauze ingelast.

Man van de wedstrijd:
 Guillermo Ochoa

Kwartfinale 

Man van de wedstrijd:
 Keylor Navas

Halve finale 

Man van de wedstrijd:
 Sergio Romero

Troostfinale 

Man van de wedstrijd:
 Arjen Robben

Afbeeldingen

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014
2014